Alphonse Karr – giornalista, scrittore e aforista francese
Darwin Karr – attore statunitense
Gary Karr – contrabbassista statunitense
Kathleen Karr – scrittrice statunitense
Mabel Karr – modella e attrice argentina
Sarah Rose Karr – ex attrice statunitense